Bollini ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Alfredo Bollini (1905–??), argentinischer Botschafter
 Alberto Bollini (* 1966), italienischer Fußballtrainer
 Bruno Bollini (1933–2015), französischer Fußballspieler
 Carlos María Bollini Shaw (1903– nach 1964), argentinischer Botschafter
 Christian Bollini (* 1962), san-marinesischer Skirennläufer
 Fabio Bollini (* 1983), san-marinesischer Fußballspieler
 Francisco Bollini (1845–1921), argentinischer Architekt und Politiker
 Francisco Bollini (Fechter) (1888–??), argentinischer Fechter
 Germano Bollini (* 1951), san-marinesischer Sportschütze
 Gianluca Bollini (* 1980), san-marinesischer Fußballspieler
 Marino Bollini (1933–2020), san-marinesischer Politiker
 Paolo Bollini (* 1960), san-marinesischer Politiker

Siehe auch:
 Pollini